Алтуховка — название населённых пунктов в России:

 Алтуховка — хутор в Хомутовском районе Курской области.
 Алтуховка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Алтуховка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.